El nombre Eärendur se puede referir a tres personajes ficticios diferentes del legendarium compuesto por el escritor británico J. R. R. Tolkien:

 Eärendur (361 S. E. - ¿?), noble dúnadan hijo del rey Tar-Amandil de Númenor;
 Eärendur, decimoquinto señor de Andúnië; o
 Eärendur, último rey de Arnor (777 - 861 T. E.) antes de la división de ese reino.